Горгоза́вр (, от  — страшный или грозный ящер) — род тероподовых динозавров, обитавших во времена позднемеловой эпохи (ранний кампан — поздний маастрихт, около  назад) на западе Северной Америки. Ископаемые остатки были найдены в Канадской провинции Альберта и, возможно, в США. Палеонтологи признают только типовой вид — Gorgosaurus libratus, хотя ранее из-за скудности материала в этом роде выделялись некоторые другие виды.

Описание 
Как и большинство известных тираннозаврид, горгозавр был двуногим хищником массой более тонны, с десятками крупных острых зубов, в то время как передние конечности были сравнительно невелики. Горгозавр был наиболее близко родственен альбертозавру, очень на него похожему; основным отличием является небольшое различие в зубах и костях черепа, поэтому некоторые эксперты считают G. libratus видом альбертозавра — Albertosaurus libratus.

Остатки горгозавров были найдены на берегах доисторического моря, располагавшегося по территории современной Канады. Похоже, что горгозавр не был доминирующим хищником, так как в некоторых районах были найдены доказательства сосуществования с другим тираннозавридом — дасплетозавром. Хотя эти животные были примерно одинакового размера, горгозавр был менее массивным, чем дасплетозавр, отсюда сделан вывод о доминировании последнего. Горгозавр представлен наиболее полным набором окаменелостей из всех тираннозаврид — всего было найдено около 20 скелетов. Благодаря этому горгозавр является одним из самых хорошо изученных динозавров.

Виды 
 Gorgosaurus libratus — вид описал Лоуренс Ламб в 1914 году на основе голотипа , найденного в кампанских отложениях  Канады. Со времени описания с ним синонимизировали несколько биноменов, поэтому синонимика вида обширна:

 Gorgosaurus lancensis — вид описал Чарльз Гилмор в 1946 году на основе голотипа , состоящего из полного черепа. Он был найден в геологической формации Хелл-Крик в штате Монтана. В 1988 году Беккер с коллегами переименовал вид в Nanotyrannus lancensis.

В культуре 
 Горгозавр был главным хищником полярного леса в мультфильме «Поход динозавров», где показан возможно точно.
 Горгозавры были главными злодеями в фильме «Прогулки с динозаврами 3D».

Примечания

Ссылки 
 Скелет динозавра ушел с молотка за 6 миллионов долларов
 Dinosaur.ru.

Тираннозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1914 году